Население Испании по состоянию на 2021 год, согласно данным Института Государственной статистики (, INE), составляло 47 344 649 человек (среди них родились в Испании 40 051 756 человек, родились за границей 7 292 893 человека, из них родились в Америке 3 260 185 человек, в Европе 2 185 627 человек, в Африке 1 318 133 человека, в Азии 520 208 человек, и в Океании 8 740 человек). 
Испания занимает пятое место среди самых больших по численности населения стран ЕС, при этом её плотность населения (94 человека на км² согласно данным INE 2020) меньше, чем в большинстве других стран Западной Европы. 

Острыми проблемами являются проблема низкой рождаемости и проблема старения населения. 
Из-за отрицательного естественного прироста населения, вызванного демографическим старением населения, 100 % прироста населения Испании дает иммиграция: на 1 января 2005 года в стране проживало 3,5 миллиона иммигрантов, что составило 8 % населения; по состоянию на 2020 год проживало уже 7,2 миллиона иммигрантов, или 15,22 % населения страны.

Статистика 
С 1900 года население Испания в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек), общий прирост населения (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Численность населения 
Динамика изменения численности населения:
 1 г. — 3 млн чел.;
 150 г. — 7 млн чел.;
 500 г. — 3 млн чел.;
 1000 г. — 6 млн чел.;
 1200 г. — 10 млн чел.;
 1300 г. — 14 млн чел.;
 1450 г. — 20 млн чел.;
 1600 г. — 17 млн чел.;
 1700 г. — 14,5 млн чел.;
 1800 г. — 11,6 млн чел.;
 1900 г. — 18,6 млн чел.;
 1932 г. — 24,1 млн чел.;
 1959 г. — 29,9 млн чел.;
 1977 г. — 36,3 млн чел.;
 2009 г. — 45,9 млн чел.;
 2011 г. — 46,7 млн чел.;
 2013 г. — 46,7 млн чел.;
 2014 г. — 46,5 млн чел.;
 2015 г. — 46,4 млн чел..
 2016 г. — 45,9 млн чел.
 2020 г. — 47,5 млн чел.

Население по данным Евростат

В Испании Нового Времени (1492—1860 гг.) наблюдался отрицательный естественный прирост при межконтинентальных миграциях в колонии.
В период с 1500 по 1860 год средняя рождаемость в испанских городах составляла 31,3 ‰, смертность 37,3 ‰ и отрицательный естественный прирост —0,6 ‰, поэтому в течение 350 лет потребовалось 3,1 миллиона мигрантов из сельской местности для увеличения населения городов на 1,2 миллиона человек. В целом за рассматриваемый период сельская местность потеряла в результате миграции 3,73 миллиона человек: 3,1 миллиона человек в города, 630 тысяч эмиграция в Америку и 270 тысяч изгнание морисков. В период с 1630 по 1669 год необходимая для выживания городов миграция превышала естественный прирост сельской местности.

В 16—17 веках в Испании было в среднем по 1,79 детей на каждую семью, а сами семьи были нуклеарными.

Демографическая статистика с 1900 года

Возрастно-половой состав 

На 1.01.2017 год в Испании было 23 693 293 женщины (50,92 % от общей численности населения) и 22 835 674 мужчины (49,08 %). Число женщин превышало процент мужского населения практически во всех сообществах, за исключением Балеарских, Канарских островов, Мурсии, Кастильи ла Манча и автономных городов Сеута и Мелия. Среди младшей и средней возрастной группы преобладают мужчины, среди людей старшего и пожилого возраста преобладают женщины.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни
 Общий показатель: 82,21 лет
 Мужчины: 79,22 лет
 Женщины: 85,39 лет (по данным на 2021 г.)

На 2021 год показатель рождаемости составил 8,05 ‰, тогда как показатель смертности был 9,78 ‰.

Урбанизация 
По состоянию на 2021 год городское население составляет 81,1 %. Плотность населения — 94 чел./км².

По численности населения на 2011 год можно выделить следующие автономные сообщества (в порядке убывания):
 Андалусия — 8 424 102 (17,85 %)
 Каталония — 7 539 618 (15,98 %)
 Мадрид — 6 489 680 (13,75 %)
 Валенсия — 5 117 190 (10,84 %)
 Галисия — 2 795 422 (5,92 %)
 Кастилья и Леон — 2 558 463 (5,42 %)
 Страна Басков — 2 184 606 (4,63 %)

На 2009 год самыми населенными городами стали:
 Мадрид — 3 233 527 жителей
 Барселона — 1 620 943 жителя
 Валенсия — 797 028 жителей
 Севилья — 702 355 жителей
 Сарагоса — 679 624 жителя

Демографические прогнозы 
По прогнозу ООН, к 2100 году население Испании сократится до 38 378 242 человек.

Прогнозы института INE о численности населения Испании на ближайшие 10 лет утверждают, что тенденция идёт на спад (убыль 1,2 % населения до 2021 года, то есть более 500 000 жителей).

Национальный состав 
Коренное население — испанцы (кастильцы), каталонцы, баски, галисийцы. В последнее время в связи с процессом автономизации и поощрением изучения местных языков (арагонский язык, астурлеонский язык и др.) в каждом автономном сообществе в той или иной степени формируются собственные этнические идентичности.

В стране со времён средневековья существовала цыганская община (см. Кале (цыгане)). С конца XX века прирост населения почти исключительно обеспечивается иммигрантами из стран Латинской Америки, Магриба, в меньшей степени — Восточной Европы. Весьма значительна (сотни тысяч человек) колония выходцев из Великобритании и других западноевропейских стран (многие — пенсионеры).

Согласно генетическим исследованиям Лидского университета, проведённым в 2008 году, 20 % современного населения Испании имеет еврейские корни по мужской линии и 11 % имеют арабские и берберские корни.

Иммиграция 

Согласно данным института INE, на 1 января 2005 года в стране проживало 3,5 миллиона иммигрантов (8 % населения); на 2006 год 9,27 % населения Испании по национальности были иностранцами; на 2020 год проживало 7,2 миллиона иммигрантов (15,22 % населения страны). 
Испания является 9-й страной ЕС по показателям внутриевропейских иммигрантов.
Иммиграция дает 100 % прироста населения Испании: 

Иммиграционный бум в стране начался с середины 1990-х гг. Большинство иммигрантов приезжает из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (36,21 % от общего числа), тогда как из Западной Европы — 21,06 %, Восточной Европы — 17,75 % и Африки — 14,76 %.

Религия 

Доля христиан в общем населении страны составляет 78,6 % (2010). Большинство из них — католики (75 %). Испанские протестанты (567 тыс.) представлены преимущественно пятидесятниками (312 тыс.). Благодаря трудовым мигрантам из Восточной Европы в Испании увеличивается число православных (900 тыс.).

Число мусульман в стране превысило 1 млн. Среди других религий в стране представлены буддизм (47 тыс.), индуизм (45 тыс.), иудаизм (15 тыс.) и др.

При жизни последнего поколения в Испании заметно выросло число нерелигиозных людей. В настоящее время к не религиозным причисляют себя уже 19 % населения страны. По данным некоторых опросов, число таковых ещё выше: в июне 2015 года в ходе опроса  25,4 % респондентов заявили о своей нерелигиозности (в их числе 9,5 % — убеждённые атеисты и 15,9 % — неверующие).

См. также 
 Испанцы
 Переписи населения Испании

Ссылки 
 Antonio Moreno-Almárcegui. Vous consultez Demographic causes of urban decline in 17th century Spain - Университет Наварры (, Spain) // cairn.info, 2015

Примечания